Беспалько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Беспалько, Владимир Павлович (род. 1930) — советский и российский учёный-педагог, академик РАО (1992).
 Беспалько, Иван Игнатьевич (1924—1993) — полный кавалер Ордена Славы, командир стрелкового отделения 172-го гвардейского стрелкового полка, гвардии старшина.
 Беспалько, Фёдор Власович (1901 — ?) — советский партийный деятель, первый секретарь Сахалинского обкома ВКП(б).